

Бочкарьовка — присілок, Кармаскалинський район, Башкортостан
 Бочкарьовка — присілок, Чишминський район, Башкортостан